East Tremont Avenue, straat in The Bronx (New York)
West Tremont Avenue, straat in The Bronx (New York)
Tremont Avenue (Concourse Line), metrostation